1 Pułk Przedniej Straży im. Królowej – pułk jazdy koronnej okresu I Rzeczypospolitej
 1 Pułk Przedniej Straży JKM Wielkiego Księstwa Litewskiego – pułk jazdy litewskiej okresu I Rzeczypospolitej